Victor Vlad Cornea e Petros Tsitsipas erano i detentori del titolo ma solo Cornea ha scelto di partecipare in coppia con Andrew Paulson.

In finale Victor Vlad Cornea e Andrew Paulson hanno sconfitto Adrian Andreev e Murkel Dellien con il punteggio di 6-3, 6-1.

Teste di serie 

  Victor Vlad Cornea /  Andrew Paulson (campioni)
  Karol Drzewiecki /  Patrik Niklas-Salminen (quarti di finale)

  Martín Cuevas /  Adrián Menéndez Maceiras (semifinale) 
  Marek Gengel /  Lukáš Rosol (primo turno)

Wildcard 

  Jakub Menšík /  Jakub Nicod (quarti di finale)

  Petr Nouza /  Matěj Vocel (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

IBG Prague Open 2022